Открытие сезона Кубка IBU 2012/2013 прошло в шведском Идре с субботы 24 ноября по воскресенье 25 ноября 2012 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET.

Таблица призовых мест

Результаты

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 24 ноября 2012 года.

* Бенедикт Долль — победитель Общего зачёта Кубка IBU 2011/12 и малого Кубка IBU в спринтерских гонках 2011/12.

Некоторые факты 
 Виктор Васильев, Кристиан Мартинелли, Александр Биланенко, , Батист Жути,  и Алексей Альмуков не допустили ни одного промаха.
 , Дарко Дамьяновский, , ,  и  не допустили ни одного промаха, но не получили зачётных очков.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 24 ноября 2012 года.

* Ирис Вальдхубер в межсезонье вышла замуж и теперь выступает под фамилией Швабль.

Некоторые факты 
 Текла Брун-Ли, , Наталья Бурдыга, Розанна Кроуфорд, Мона Брурссон, , Дарья Юркевич и  не допустили ни одного промаха.
  не допустила ни одного промаха, но финишировала только 76.

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 25 ноября 2012 года.

Некоторые факты 
 Эрлинг Ольвик, Олег Бережной и Александр Дорожко не допустили ни одного промаха.
 Дмитрий Будилович,  и  не допустили ни одного промаха, но не получили зачётных очков.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 25 ноября 2012 года.

Некоторые факты 
 , Ева Тофалви, Текла Брун-Ли, , Анастасия Загоруйко, Ирис Швабль и Терезия Полякова не допустили ни одного промаха.
  не допустила ни одного промаха, но финишировала только 88.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка IBU после первого этапа.

Примечания 

1-й этап